UnrealEd (Unreal Editor, UEd) — редактор уровней и других ресурсов для игр на игровом движке Unreal Engine, который практически всегда идет в поставке с самой игрой (редактор могут назвать иначе, например Rune Editor для игры Rune, но это все равно будет модифицированный Unreal Editor).

Набор функций 
Редактор представляет собой единое приложение для редактирования уровней игры и всего с ними связанного, например, создания скриптовых сцен, импорт ресурсов из сторонних приложений и так далее. Всё, что нужно для создания полноценного уровня, есть в редакторе, никакие дополнительные утилиты не требуются. На протяжении времени разработки движка функциональность редактора дорабатывалась, но кардинальных изменений не происходило.

Для создания уровней используется конструктивная сплошная геометрия и создаваемое на её основе BSP-дерево, как и во многих других движках, но оно примечательно тем, что изначально весь уровень заполнен материей, и создатель уровня вырезает в нём комнаты. Это сильно упрощает создание закрытых уровней, поскольку для создания простой комнаты достаточно вырезать куб, а не делать стены, пол и потолок по отдельности. При необходимости, можно вырезать огромный куб и сделать так, чтобы на его стены проецировалась текстура неба (т. н. скайбокс). В Unreal Engine 3 уровень заполнен пустотой, и хотя ничего не мешает сделать огромный куб с материей, движок уже оптимизирован для additive-геометрии.

Основные возможности:
 Создание игровых уровней в WYSIWYG-режиме, доступно также создание ландшафта. Игровые объекты также добавляются в WYSIWYG-режиме.
 Обзор всевозможных объектов (классов, текстур, звуков, анимаций и т. д.) и встроенные функции для их базового редактирования. Например, к текстурам можно применять шейдеры, звуки можно смешивать, ускорять, изменять тембр и так далее. Такие функции стали особенно сильны и многообразны в Unreal Engine 3
 Возможность запуска игры с текущим уровнем прямо из редактора. Начиная с UE3, это больше не требует запуска нового процесса: игра запускается прямо в редакторе, что, очевидно, сильно экономит ОЗУ и время.
 В Unreal Engine 3 появился Кисмет (Kismet) — редактор особого скриптового языка для создания интерактивных и анимированных уровней, в котором используются блок-схемы и никакой работы с UnrealScript. К примеру, можно очень легко сделать загорающуюся лампочку, когда какой-либо бонус становится доступен. Тесно связан с утилитой Matinee — задание анимации/перемещения объектов в определенное время. Позволяет оперировать многими свойствами объектов, например, цветом освещения, поворотом муверов, прозрачностью материалов и так далее. В предыдущих версиях редактора большая часть этих функций могла быть реализована только с помощью скриптов UnrealScript. Несмотря на богатую функциональность Kismet имеет ряд ограничений, например, управление ИИ ботов позволяет задать команду боту на перемещение, но не позволяет указать тип перемещения: «бег» или «ходьбу». В связи с этим Kismet для сложных конструкций не может освободить от использования UnrealScript.

Версии 
Версии поставляемого редактора зависят от движка, который использует соответствующая игра. Например, игра Rune основана на Unreal Engine 1, а значит, RuneEd также является модифицированным Unreal Editor 1.

 Unreal Editor 1 — первая версия редактора, была написана на Visual Basic и была довольно нестабильна. Впервые поставлялась вместе с игрой Unreal, позже с Unreal Tournament. Специальная версия редактора RuneEd поставлялась с игрой Rune.
 Unreal Editor 2 — эта версия редактора была уже гораздо стабильнее, и практически не вылетала. Редактор был практически полностью переписан. Добавлялся одним из патчей для Unreal Tournament (и был включен в 1.5-версию движка). Версия 2.6 была включена в альфа-версию Unreal II.
 Unreal Editor 3 — этот редактор шел уже в комплекте с UT2003, и был предназначен для следующего поколения движка — Unreal Engine 2. Внешне практически не отличался от UEd 2, но функциональность была несколько расширена в соответствии с движком. Вместе с игрой Brothers in Arms и в наборе BiA SDK поставляется видоизмененная версия редактора, под названием BiA Editor. Также вместе с игрой Postal 2 поставлялась измененная версия редактора под названием PostEd.
 Unreal Editor для Unreal Engine 3 — в дальнейшем нумерация версий прекратилась (хотя некоторые называют его UEd 4, разработчики говорят, что это неверно), а сам редактор претерпел значительные изменения. Общие принципы работы в нём сохранились, однако в остальном изменения очень велики. Интерфейс был переписан на wxWidgets, также была информация о портировании редактора под Linux. Само построение уровней мало изменилось, но добавилось много приятных мелочей — редактор Kismet, функция Play In Editor, не требующая для тестового запуска уровня ждать загрузки целой игры, виджеты для быстрого и простого перемещения объектов и тому подобное. Браузер объектов полностью объединен, теперь можно просмотреть содержимое пакета целиком (например, материалы, текстуры и объекты вместе) в одном списке. Использование аддитивной геометрии ускоряет сборку карты и упрощает создание неба — теперь не используются скайбоксы, а весь уровень накрывается гигантским куполом с текстурой неба.
 Unreal Editor для Unreal Development kit - вместе с бесплатной версией движка Unreal Engine 3.5, входящий в состав UDK появился и обновлённый редактор, который в свою очередь претерпел ряд изменений и нововведений, также он не поставляется вместе с "запечённой" игрой, но в целом мало чем отличается от редактора для игры Unreal Tournament 3.

Ссылки 
 Unreal Technology про Unreal Editor
 Описание интерфейса Unreal Editor 3 
 Unreal Level - Российский, любительский сайт по UnrealED for Unreal Engine 3

См. также 
 Unreal Engine

Примечания 

Игровые редакторы
Unreal